Foulard rouge ou Foulards rouges peut faire référence à :
 Autoportrait au foulard rouge, de Max Beckmann,
 Ambroise Vollard au foulard rouge, d’Auguste Renoir,
 Série Les Foulards rouges, œuvre littéraire de Cécile Duquenne.
 Les Foulards rouges, mouvement né en réaction au Mouvement des Gilets jaunes en France.

Homonymie de titre